Солонці — тип ґрунтів

Солонці — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Солонці — село, Ульчський район, Хабаровський край

Солонці — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Солонці — село, Луганська область, Сватівський район
 Солонці — село, Полтавська область, Кременчуцький район, Горішньоплавнівська міська рада
 Солонці — село, Полтавська область, Миргородський район
 Солонці — Херсонська область, Херсонський район
 Солонці — назва села Малі Селменці в Ужгородському районі Закарпатської області (до 1995 року)
 Солонці — ландшафтний заказник місцевого значення у Золотоніському районі Черкаської області